Но́вый Свет — посёлок Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Лукавки на границе с Грязинским районом. На противоположном берегу — деревня Садовая.

Возник в 1920-х годах. В начале 1932 года в нём проживали 326 человек .

В названии в символической форме отражен светлый путь к новой жизни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района